Melanips är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1835. Melanips ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Glattsteklar
Melanips